Literatura: La volta al món en vuitanta dies, novel·la de Jules Verne de 1872
 Teatre: Around the World (La volta al món en vuitanta dies), musical d'Orson Welles i Cole Porter de 1946
 Cinema:
 La volta al món en vuitanta dies (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Michael Anderson el 1956
 La volta al món en 80 dies (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Frank Coraci el 2004
 Televisió: La volta al món de Willy Fog, sèrie de televisió d'animació de 1983